Jali – una località del Ruanda
 Andile Jali – un calciatore sudafricano 
 Jali – un tipo di decorazione a griglia